Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2006/2007 годов — 40-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 11 ноября 2006 года в финском Леви и завершился 18 марта 2007 года в шверцарском Ленцерхайде.

Женщины 

2006/2007
2006 год в горнолыжном спорте
2007 год в горнолыжном спорте